

Titre d'œuvre 
 Les Producteurs est un film américain de Mel Brooks, sorti en 1968.
 The Producers est une comédie musicale américaine de Mel Brooks et Thomas Meehan, inspirée du film précédent et créée au St. James Theatre de Broadway le .
 Les Producteurs est un film américain de Susan Stroman, adapté de la comédie musicale précédente et sorti en 2005.
 Les Producteurs est un roman d'Antoine Bello (2015).
 The Producers est une série télévisée sud-coréenne.

Voir aussi 
 Producers est un supergroupe anglais formé en 2006.